Соревнования среди парных двоек в лёгком весе по академической гребле среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 6 июля по 8 июля.

Призёры

Результаты

Предварительный этап 
На предварительном этапе прошло 2 заезда, по результатам которых две лучшие команды в каждом из них прошли напрямую в финал A. Команды, занявшие места ниже второго, приняли участие в утешительном заезде.

Заезд 1

Заезд 2

Утешительный заезд 
По итогам утешительного заезда две лучшие команды прошли в финал A. Команды, занявшие места с 3-е по 6-е, прошли в финал B

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Академическая гребля на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Одиночки (мужчины)